Linyanti steht für:

 Linyanti (Namibia), Ort in Namibia
 Linyanti (Wahlkreis), Wahlkreis in Namibia
 Linyanti (Fluss), Abschnitt des Flusses Cuando